Роветта (ит. Rovetta) — многозначный термин.

Топоним:

 Роветта — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.

Фамилия:

 Роветта, Джероламо (1851—1910) — итальянский писатель-романист и драматург.
  (1596—1668) — итальянский композитор.